

Дент — місто, штат Міннесота
 Дент — переписна місцевість, штат Огайо